

Toponymes

Puerto Viejo de Talamanca, une localité du Costa Rica située dans le canton de Talamanca, dans la province de Limón.

Talamanca, commune espagnole de la province de Barcelone.

Amérique centrale 
 Cordillère de Talamanca, la plus haute chaîne de montagnes du sud de l'Amérique centrale qui s'étend du Costa Rica au Panamá.